VBY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Visby (Svezia)